De Texaco Cup 1973/74 was de vierde editie van deze Britse voetbalcompetitie. In de finale won Newcastle United uit Engeland na verlenging van landgenoot Burnley. Titelhouder Ipswich Town deed niet mee: hadden zich gekwalificeerd voor de UEFA Cup, waar ze de kwartfinale bereikten.

Deelnemers

Aan de vierde editie van de Texaco Cup deden zestien clubs mee die zich niet hadden gekwalificeerd voor Europees voetbal. Net als vorige editie waren er negen deelnemers uit Engeland en zeven uit Schotland. Deelname werd bepaald op basis van de competitiestanden van het voorgaande seizoen.

Drie ploegen debuteerden, de overige dertien hadden al eerder meegedaan aan het toernooi. De meerderheid van de deelnemers (tien van de zestien) deed ook vorig seizoen mee; Heart of Midlothian FC en Motherwell FC stonden al voor de vierde maal op de deelnemerslijst.

Van de zes ploegen die niet terugkeerden na vorige editie hadden er drie zich geplaatst voor Europees voetbal dit seizoen. De overige drie waren te laag geëindigd in de nationale competitie om mee te mogen doen.

Toernooi-opzet
De zestien deelnemende clubs speelden een knock-outtoernooi. De eerste drie rondes bestonden uit een thuis- en een uitduel. Het team dat de meeste doelpunten maakte plaatste zich voor de volgende ronde. De finale werd voor de eerste (en enige) keer over één duel beslecht. Bij een gelijke stand werd er verlengd en, indien nodig, strafschoppen genomen. De zeven Schotse ploegen troffen in de eerste ronde elk een Engelse tegenstander. De twee resterende Engelse clubs speelden tegen elkaar.

Eerste ronde
De eerste ronde werd gespeeld op 18, 19 en 25 september (heen) en op 1 en 3 oktober (terug).

|}

Kwartfinales
De kwartfinales werden gespeeld op 22–24 oktober (heen) en op 6 en 7 november en 5 december (terug).

|}

Halve finales
De halve finales werden gespeeld op 27 november en 12 december (eerste halve finale) en op 12 en 19 december (tweede halve finale).

|}

Finale

Trivia
 Newcastle United speelde drie verlengingen in het toernooi (enkel de kwartfinale tegen Birmingham City was geen verlenging nodig) en won ze alle drie. Dit was de enige keer in de geschiedenis van de Texaco Cup dat een ploeg meerdere verlengingen overleefde. Al deze verlengingen wonnen the Magpies overigens in hun eigen stadion.
 Verliezend finalist Burnley maakte in totaal 24 doelpunten, het hoogste aantal in één seizoen in de geschiedenis van het toernooi.
 De overwinningen van Burnley tegen East Fife (10–2 over twee duels) en tegen Heart of Midlothian (8–0 over twee duels) zijn eveneens Texaco Cup-records. De thuiszege op East Fife (7–0) is het record voor ruimste overwinning in één wedstrijd.
 De finale was een herhaling van de halve finale van de FA Cup die drieënhalve week eerder was gespeeld. Newcastle United won die wedstrijd eveneens, maar verloor later de 'Cup Final'.
 Burnley bereikte de finale nadat ze vorig seizoen promoveerden als kampioen van de Second Division. Dit lukte Norwich City ook een jaar eerder.
 Birmingham City versloeg Stoke City in de eerste ronde na strafschoppen; beide duels waren in 0-0 geëindigd en ook in de verlenging was niet gescoord. Dit was de enige ontmoeting in de Texaco Cup waar in 210 minuten geen enkel doelpunt was gevallen.

Texaco Cup